Дев'ятий чемпіонат України з футболу був розіграний з 12 липня 1999 року по 20 червня 2000 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Вища ліга

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Перша ліга

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Друга ліга

Група А

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Група В

Підсумкова таблиця 

|}

Команди «Шахтар» (Горлівка) і ФК «Миргород» після першого кола знялися із змагань, а в решті матчів їм зараховано технічні поразки -:+.

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Піднялися в першу лігу: «Буковина» (Чернівці), «Борисфен» (Бориспіль), «Дніпро-2» (Дніпропетровськ).

Позбавлені статусу професіоналів: «Нива» (Вінниця), «Віктор» (Запоріжжя), «Шахтар» (Горлівка), ФК «Миргород», а також «Оболонь-ППО-2» (Київ) (тому що з першої ліги вилетіла команда «Оболонь-ППО»).

Другу лігу поповнили учасники фінального турніру чемпіонату України серед аматорів: «Техно-Центр» (Рогатин), «Фрунзенець-Ліга-99» (Суми), а також: «Сокіл» (Золочів), ФК «Красилів», «Тернопіль-Нива-2» (Тернопіль), «Дніпро-3» (Дніпропетровськ), ФК «Черкаси-2», «Шахтар-3» (Донецьк), «Металург-2» (Маріуполь), «Сталь-2» (Алчевськ), «СДЮШОР-Металург» (Запоріжжя).

Див. також 
 Кубок України з футболу 1999—2000

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 9-й чемпионат Украины-1999/00 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1999–2000 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 IX чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1999 у футболі
2000 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
1999 в українському спорті
2000 в українському спорті